Plaats in Indonesië
 Kalimas (Randudongkal), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Kalimas (Besuki), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java